La Bazoque pode se referir a:
 La Bazoque (Calvados)
 La Bazoque (Orne)

Desambiguações de topônimos